Игуменка — многозначный термин.

Топоним 
 Игуменка — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Игуменка — деревня в Старицком районе Тверской области.

Реки 
 Игуменка — река в Минской области Белоруссии, приток Волмы.
 Игуменка — река в Челябинской области России, приток Миасса.
 Игуменка — река в Томске, приток Ушайки.

См. также 

 Ближняя Игуменка
 Дальняя Игуменка